La Bazoge (Manche)
 La Bazoge (Sarthe)
in samenstellingen:
La Bazoge-Montpinçon, Mayenne